Le terme Route 139 peut désigner plusieurs routes :

 Route 139 au Québec, Canada
 Route régionale 139 en Finlande
 Route nationale 139 en France
 Autoroute A139 en France